Waldrausch, roman de Ludwig Ganghofer, écrit en 1907 ;
 Waldrausch, film allemand de Paul Ostermayr, sorti en 1939 ;
 Waldrausch, film allemand de Paul May, sorti en 1962 ;
 Waldrausch, film allemand de Horst Hächler, sorti en 1977 ;